Commonwealth Stadium (Edmonton) – stadion sportowy w Edmonton (Kanada)
 Commonwealth Stadium (Kentucky) – stadion sportowy w Lexington, Kentucky (Stany Zjednoczone)